Sezóna 2002/03 ČFL byla 10. sezónou v samostatné české fotbalové lize. Vítězství a postup do 2. fotbalové ligy 2003/04 si zajistil tým FK Tatran Prachatice. Týmy SK Viktoria Sibřina, FK Admira/Slavoj a AFK Sokol Semice sestoupily do divize.

Tabulka 

Poznámky:
Zleva doprava: Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Externí odkazy 
 rsssf.com

Česká fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2002
Fotbal v Česku v roce 2003